Rampton (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Rampton (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire